Воробьёв Александр Олегович — (род. 17 сентября 1994, Омск) — российский хоккеист.

В настоящее время является нападающим хоккейного клуба Алматы.

Биография 
Родился в Омске. Воспитанник хоккейной школы «Авангард». Первый тренер Стародубцев Виктор Прокопьевич

Играл в команде хоккейного клуба «Аванград-2» с 2005—2007 год.

Свою карьеру продолжил в Казахстане и с 2015 перешёл в хоккейный клуб «Номад» (Астана) где провел 2 сезона.

В сезоне 2017—2018 играл в составе кокшетауского "Арлана"где стал чемпионом Казахстана.

Далее новый сезон 2018—2019 начинал в атырауском «Бейбарысе», где сыграл 11 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Затем хоккеист перешёл в павлодарский «Иртыш», в 43 играх записал в актив 15 (8+7) очков.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты России